Julius Schubring ist der Name folgender Personen:

* Julius Schubring (Theologe) (1806–1889), deutscher evangelischer Theologe
 Julius Schubring (Altphilologe) (1839–1914), deutscher Klassischer Philologe